Hegenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hegenbach (Deiningen), Siedlungsplatz der Gemeinde Deiningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hegenbach, alter Name von Haimbach (Fulda), heute Stadtteil von Fulda, Landkreis Fulda, Hessen

Gewässer:
 Hegenbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Jagst vor Stimpfach) gegenüber dem Sperrhof Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; von der Quelle an längstenteils im Gemeindegebiet von Jagstzell Sulzbach genannt.
 Hegenbach (Urtelbach), beim Weiler Rudelsdorf, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg in einer Doline versickernder Bach, dessen Abfluss über den der weiteren Talung folgenden, nur periodischen Urtelbach unterhalb des Weilers von rechts die Schmerach erreicht

Siehe auch:
 Heckenbach
 Hegbach
 Hegelbach